

Geografia

Austria 
 Schloßberg – ex comune ora frazione di Leutschach an der Weinstraße, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Schloßberg – frazione di Wald im Pinzgau, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)

 Grazer Schloßberg – nome della collina situata nel centro di Graz (Austria)

Germania 
 Schloßberg – frazione di Altomünster, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Schloßberg – ex comune ora frazione di Bopfingen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Schloßberg – ex comune ora frazione di Heideck, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schloßberg – frazione di Schnaittach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Schloßberg – antico nome tedesco di Sadki, comune nel distretto di Nakło (Cuiavia-Pomerania)

Russia 
 Schloßberg – antico nome tedesco di Bočagi, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)
 Schloßberg – antico nome tedesco di Dobrovolysk, località nel Krasnoznamenskij rajon (Kaliningrad)

Altro 
 Schlossberg – pista sciistica, sita nella località di Lienz (Austria) 
 Hayden Schlossberg (1978) – regista e sceneggiatore statunitense